Worotynowka () ist ein russischer Ortsname:
 Worotynowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Szierandszen/Schierandschen, 1938–1946 Schierheide, Kreis Insterburg, sowie bis 1938 Errehlen und Sakalehnen, 1938–1946 Rehlen und Falkenort, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Worotynowka (Tula), Dorf in der Oblast Tula